La rue des Deux Gares à Anderlecht (Bruxelles).
 La rue des Deux-Gares à Paris.

Gares Deux Rue